USMS steht als Abkürzung für:
 United States Marshals Service, eine Behörde des Justizministeriums der Vereinigten Staaten
 United States Merchant Marine

US-MS steht als Abkürzung für:
 , US-amerikanischer Bundesstaat nach ISO 3166-2

Abkürzung